Institutie kan betekenen:
 organisatie
 Institutie (calvinisme), een geloofsboek
 Sociale institutie, een sociologische term